Еле́на Вячесла́вовна Деме́нтьева (род. 15 октября 1981, Москва) — российская теннисистка и телеведущая, заслуженный мастер спорта России. Олимпийская чемпионка 2008 года в одиночном разряде; серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года в одиночном разряде.

Финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2004 и US Open 2004), победительница 22 турниров WTA (из них 16 в одиночном разряде), бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

Финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (US Open 2002, US Open 2005), бывшая пятая ракетка мира в парном разряде; победительница Кубка Федерации в составе сборной России (2005). Кавалер трёх государственных орденов.

Общая информация 
Родилась в семье Вячеслава и Веры Дементьевых. У Елены есть брат Всеволод. Отец теннисистки работает инженером-электриком, а мать длительное время помогала дочери в подготовке к матчам и почти всю карьеру числилась её тренером.

Дементьева пришла в теннис в семь лет, когда после нескольких тренировок она была зачислена в секцию спортивного общества «Спартак». Первым её тренером была Рауза Исланова. С 1996 года Елена тренировалась в СО ЦСКА. Училась в московской спецшколе № 1225.

В 2005 году снялась в клипе российского певца Игоря Николаева «Как ты прекрасна». В октябре 2011 года стала телеведущей, сменив в роли интервьюера программы «Кухня» спутникового телеканала «КХЛ-ТВ» Марию Кожевникову. Позже сотрудничала с теннисной редакцией телеканалов «НТВ-Плюс», комментируя матчи на турнирах Большого шлема. Вела на той же телекомпании свою авторскую передачу «Вкус победы».

В 2015 году окончила Московский педагогический государственный университет по специальности «журналистика». Тема дипломной работы — «Особенности создания спортивных информационно-развлекательных программ на ТВ (на примере программ „Кухня“ и „Вкус победы“ с Еленой Дементьевой»). Владеет английским и французским языками.

Личная жизнь 
16 июля 2011 года Дементьева вышла замуж за хоккеиста Максима Афиногенова. У пары двое детей: дочь Вероника (род. 2014) и сын Сергей (род. 2016).

Игровой стиль 

В первой половине 2000-х годов многие специалисты отмечали, что слабым местом Дементьевой были психологическая неустойчивость и подача. В дальнейшем эти проблемы были в существенной степени преодолены. В то же время у теннисистки была хорошая физическая подготовка, благодаря чему она могла максимально активно действовать по всему корту даже во время очень продолжительных матчей.

Дементьевой была свойственна атакующая манера игры Любимое покрытие — хард.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России
 Орден Дружбы (19 апреля 2001) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее
 Орден Почёта (2 августа 2009) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (7 ноября 2010) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта
 Член Зала российской теннисной славы (с 2011 года)

Спортивная карьера

Юниорские годы 
Последовательно играя различные соревнования среди своих сверстниц Дементьева к 1995 году добралась до тура старших юниоров. Постепенно набираясь опыта в играх с более квалифицированными соперницами россиянка в марте 1996 года впервые достигла финала одиночного турнира (на соревновании G3 в Индонезии). За следующие четырнадцать месяцев Дементьева всё чаще играла на подобных турнирах, постепенно поднимаясь в рейтинге и играя всё более статусные турниры. В мае 1997 года она впервые играла на турнирах G1 и GA, вместе с Анастасией Мыскиной добравшись до парного полуфинала в Милане, а также дебютировав на Roland Garros. В конце года они помогли национальной команде победить в юниорском Кубке Федерации, а также дошли до финала парного турнира G1 в академии Ника Боллетьери. Завершился сезон-1997 для Дементьевой на Orange Bowl, где она смогла добраться до полуфинала.

В 1998 году участие Дементьевой в юниорских турнирах было более выборочным: был сделан упор на несколько крупных турниров. На первом из них — на Roland Garros — она одинаково успешно выступила в обоих разрядах, добравшись до полуфинала одиночного турнира и, в дуэте с соотечественницей Надеждой Петровой, сыграв в титульном матче парного турнира. На чемпионате Европы Дементьева добралась до двух полуфиналов (в паре ей помогала Мыскина). Последним крупным юниорским стартом года и карьеры стал Orange Bowl: Дементьева последовательно выиграла все шесть матчей одиночного турнира и завоевала титул; были обыграны Ким Клейстерс и Надежда Петрова. Данный результат позволил Дементьевой подняться на четвёртую строчку одиночного рейтинга и, фактически, завершить карьеру в данных турнирах.

Карьера во взрослом туре 
1995-99

Дебютировала во взрослом туре в конце октября 1995 года: приняла участие в московском 10-тысячнике ITF и смогла выиграть матч. В 1996 году было сыграно четыре турнира и добыт первый титул; год спустя на парных турнирах в дуэте с Анастасией Мыскиной выиграла 12 матчей подряд и завоевала три титула.

В 1998 году Дементьева получила статус профессионального игрока. В июле прошла квалификацию на турнире WTA: в Праге, а затем в первом раунде основы два сета уступила Амели Моресмо. Полтора месяца спустя дебютировала в квалификации турнира Большого шлема: на US Open. До конца сезона прошла квалификацию на Кубке Кремля, обыграв двух игроков Top50, добралась до четвертьфинала 50-тысячника в Пуатье. За год отыграла более 150 позиций в рейтинге и вошла в Top200.

В 1999 году Дементьева вновь значительно продвинулась в рейтинге: в конце января впервые пробилась в основу турнира Большого шлема, пройдя квалификацию на Australian Open, затем выиграла один матч в основе. До летнего грунтового сезона Дементьева в основном набирала очки за счёт участия в квалификациях турниров WTA К середине лета постепенно приблизилась к первой сотне рейтинга: добытый четвертьфинал соревнования в Ташкенте и полуфинал турнира в Палермо позволили ей набрать достаточно очков, чтобы уже на US Open сразу сыграть в основном турнире, где она прошла в третий круг.

До конца сезона закрепилась в седьмом десятке одиночного рейтинга. В сентябрьском финале Кубка Федерации капитан сборной России Константин Богородецкий поставил самую молодую теннисистку команды на все матчи встречи против сборной США. Дементьева принесла единственное очко гостям, переиграв в одном из уже ничего не решавших матчей Винус Уильямс.

2000-2003
В 2000 году Дементьева во второй раз подряд добиралась до третьего круга на турнире Большого шлема, пару месяцев спустя на связке американских хардовых турниров 1-й категории вышла в полуфинал в Индиан-Уэллсе и четвёртый круг в Майами. На грунте Дементьева отметилась четвертьфиналом на крупном турнире в Берлине, а травяной сезон из-за небольших проблем со здоровьем ограничился одним матчем.

На американской хардовой серии Дементьева сначала дошла до полуфинала в Манхеттен-Бич, а затем вышла в полуфинал US Open и финал Олимпиады. Подобные успехи позволили Дементьевой к концу года пробиться в число участниц Итогового турнира, где она вышла в полуфинал и отметилась победой над Линдсей Дэвенпорт, которой ранее уступила все пять встреч в официальных матчах. Год позволил значительно улучшить место в рейтинге и завершить сезона 12-й ракеткой мира.

В 2001 году Дементьева закрепилась в Top-20. К концу сезона вновь отобралась на итоговое соревнование. На мартовских хардовых турнирах дошла до четвертьфинала и полуфинала. В паре в сентябре впервые сыграла на турнире Большого шлема, месяц спустя вместе с Линой Красноруцкой дошла до финала на Кубке Кремля.

В Кубке Федерации выиграла все свои пять матчей, но в финале уступила Ким Клейстерс, и именно этой победы не хватило россиянкам для титула.

В 2002 году Дементьева сохранила место в Top-20, вновь участвовала на Итоговом турнире. Вместе со словачкой Жанеттой Гусаровой в паре взяла четыре титула. Один из титулов пришёлся на итоговое соревнование, а одно из поражений — на финал US Open. Эта серия успехов позволила закончить год шестой ракеткой мира в парном рейтинге (единственный раз за карьеру год в парном разряде оказался удачнее года в одиночном).

В 2003 году Дементьева выиграла свой первый одиночный титул (на зелёном грунте в Амелия-Айленде). К концу года улучшила результаты и вошла в Top-10.Выиграла два титула (в Шанхае и на Бали),. В парном разряде к февралю распался дуэт с Гусаровой, после чего Дементьева некоторое время играла парные соревнования как второстепенные, но к грунту все более регулярно стала вновь играться пара с Линой Красноруцкой: они выиграли турнир в Хертогенбосе, несколько раз дошли до поздних стадий более крупных соревнований (включая полуфинал Уимблдона). Осенью парные выступления практически прекратились.

2004-2005

В 2004 году лишь раз до второй половины марта она смогла выиграть на одном турнире более одного матча. На турнире в Майами Дементьева дошла до финала, обыграв Винус Уильямс и Надежду Петрову. В конце мая на Roland Garros вместе с Анастасией Мыскиной обеспечила первый чисто российский финал турнира Большого шлема в женском одиночном разряде, переиграв по пути к этому Амели Моресмо и Линдсей Дэвенпорт. Травяной сезон свёлся к одному матчу.

Летом Дементьев пыталась подойти на пике спортивной формы к олимпийскому турниру, но не смогла это сделать: дойдя в июле до двух полуфиналов на турнирах в Карсоне и Сан-Диего, в августе проиграла сначала в первом круге канадского турнира первой категории, а затем и в Афинах. Вернувшись в США, она уже на первом турнире вновь дошла до полуфинала, а на US Open обеспечила второй российский финал турниров Большого шлема. Светлана Кузнецова оказалась сильнее в финале со счётом 6:3, 7:5.

В конце сезона Дементьева выигрывает турнир в Хасселте, играла в финале Кубка Кремля и полуфинале турнира в Цюрихе. На итоговом соревновании уступила все матчи на групповом этапе (особенно неудачен был матч против Линдсей Дэвенпорт, где удалось взять лишь один гейм). Парная часть сезона принесла дебют на Олимпийских играх, а также продуктивное сотрудничество с Ай Сугиямой: дуэт отметился в полуфиналах на US Open и в Москве.

В 2005 году Дементьева сохранила свои позиции в первой десятке одиночного рейтинга. Число проигранных финалов на турнирах WTA к концу сезона достигло десяти. На турнирах Большого шлема в четвёртый раз за карьеру достигла полуфинальной стадии (в третий раз это произошло на US Open). В паре летом, во время североамериканской хардовой серии с Флавией Пеннеттой выиграла турнир в Карсоне, затем дошла до финала на US Open.

В составе сборной России победила в финале Кубка Федерации.

2006-2010
В феврале 2006 на соревнованиях в Токио Дементьева впервые выиграла соревновании высшей категории регулярного тура, обыграв Хингис 6:2, 6:0. На Уимблдонуе дошла до четвертьфинала. В парном разряде в этом сезоне завершилось сотрудничество с Флавией Пеннеттой: последним крупным успехом пары стал финал турнира в Берлине.

В 2007 году Дементьева провела большую часть сезона во второй десятке и впервые за восемь лет не попала на итоговый турнир. Победила, в третий раз дойдя до финала Кубка Кремля.

В 2008 году Дементьева поднялась на свои позиции в Top-10, пять раз побывала в финалах турниров WTA (три титула), выиграла семнадцать матчей на турнирах Большого шлема (ни разу не уступив раньше четвёртого круга). В августе в третий раз приняла участие в Олимпийских играх, где завоевала золотую медаль, обыграв Динару Сафину. В конце года сыграла на итоговом турнире, где дошла до полуфинала.

В 2009 году, сотрудничала с Андреем Ольховским. Сезон начался с серии из пятнадцати побед подряд, однако в полуфинале Australian Open Дементьев уступила Серене Уильямс. Летом потерпела несколько болезненных поражений: на турнире в Стэнфорде она смогла в полуфинале взять лишь гейм у Винус Уильямс, пару недель спустя на аналогичной стадии был проигран матч Елене Янкович; на тай-брейке решающего сета соперница отыграла несколько матчболов подряд. На US Open Дементьева уже во втором круге уступила Мелани Уден.

В конце года Дементьева была близка к своему второму подряд полуфиналу на итоговом турнире, но в решающем матче проиграла не имевшей турнирной мотивации Светлане Кузнецовой.

В 2010 году Дементьева провела свой последний сезон в профессиональном туре. Она третий год подряд сохранила место в числе десяти сильнейших теннисисток мира. Несколько отказов из-за проблем со здоровьем привели к тому, что Дементьева взяла паузу в выступлениях и впервые за более чем 11 лет пропустила один из турниров Большого шлема. В мае дошла до полуфинала Roland Garros, где из-за болей в левой икроножной мышце вынуждена была прекратить борьбу досрочно.

В конце октября, по окончании своего последнего матча на итоговом турнире, Дементьева объявила о завершении профессиональной карьеры.
Это очень эмоциональное решение. Думаю, что на это сложно отважиться любому спортсмену. Я приняла его в начале этого сезона, после чего было очень тяжело играть. Я приезжала на турнир и знала, что это в последний раз. Это был совершенно особенный год, очень эмоциональный. Сейчас мне очень грустно…

Карьера в сборной и на национальных турнирах 
Дементьева трижды отбиралась на теннисный турнир Олимпиады: в 2000-м, 2004-м и 2008-м годах. На сиднейском турнире она, будучи 17-й ракеткой мира, неожиданно для многих добралась до финала, воспользовавшись неудачами более рейтинговых конкуренток. В финале россиянка сыграла со второй ракеткой турнира — американкой Винус Уильямс, уступив ей 2:6, 4:6. Четыре года спустя афинский турнир прошёл между двух финалов турниров Большого шлема Елены. Проявить себя как в Австралии не удалось — уже в первом круге москвичка уступила Алисии Молик, позже добравшейся до полуфинала и выигравшей матч за бронзовую медаль. На этом же турнире состоялось единственное участие Дементьевой в олимпийском турнире среди пар: как и в одиночном разряде первый же матч стал последним — Елена и Анастасия Мыскина уступают японской паре, которая также позже добирается до полуфинала. Последнее участие россиянки в олимпийском турнире состоялось на пекинских играх: удачно подойдя к летней части сезона, Елена вышла на пик формы к Олимпиаде. Выиграв один за другим шесть матчей, она становится золотой медалисткой турнира. В четвертьфинале обыграна Серена Уильямс, а в финале — Динара Сафина.

Дементьева была заиграна за сборную России в Кубке Федерации, участвуя в матчах турнира в 1999, 2001-03, 2005-06 и 2009-10 годах. За это время москвичка приняла участие в 18 матчевых встречах, сыграв 27 одиночных и 8 парных матчей, в которых суммарно были одержаны 26 побед. Трижды ей доверяли право принять участие в финалах этого турнира, когда сборная выходила в эту стадию. В 1999 году, в своём лишь третьем матче в турнире, 17-летняя Елена принесла россиянкам единственную победу в финале того турнира против американок. Шесть лет спустя Дементьева вновь была главной силой команды в титульном матче: москвичка единственная смогла выиграть одиночные матчи во встрече против француженок, а в решающей паре, при содействии Динары Сафиной, принесла россиянкам и решающее очко.

Дементьева принимала участие и в ещё одном командном турнире: в 2010 году она принимала участие в пертском Кубке Хопмана. Елена и Игорь Андреев не смогли даже выйти из группы, выиграв лишь одну матчевую встречу (победа пришлась на встречу против немцев, где Елена потерпела своё единственное поражение в одиночном матче).

Выступления на турнирах 

 4-кратная финалистка турниров Большого шлема (2 раза в одиночном разряде и 2 раза — в парном).
 Олимпийская чемпионка 2008 года и серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года в женском одиночном разряде.
 Обладательница Кубка Федерации 2005 года в составе сборной России.
 Экс-третья ракетка мира в одиночном и экс-пятая ракетка мира в парном рейтинге.
 Победительница 22 турниров WTA (16 — в одиночном разряде).
 Победительница одиночного турнира Orange Bowl-1998.
 Финалистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-1998).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-1998).
 Полуфиналистка одиночного турнира Orange Bowl-1997.
 Экс-4-я ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью газете «Известия»
 Интервью радио «Эхо Москвы»

Теннисисты России
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Олимпийские чемпионы по теннису
Олимпийские чемпионы от России
Обладатели Кубка Федерации по теннису
Выпускники МПГУ
Телеведущие России
Телеведущие XXI века